Urad ist
ein an der Oder gelegenes Dorf in Polen: Urad (Polen)
die Bezeichnung für den südmongolischen Stamm der Urad, siehe Urad (Stamm) 
die Bezeichnung für die Sprache des südmongolischen Stammes der Urad, siehe Urad (Dialekt) 
die Bezeichnung von drei südmongolischen Verwaltungseinheiten Chinas:
Vorderes Urad-Banner,
Mittleres Urad-Banner,
Hinteres Urad-Banner.
die Bezeichnung für Amt oder Behörde im Slowakischen (úrad) und Tschechischen (úřad); Beispiele:
Úřad pro zahraniční styky a informace – das tschechische Amt für Auslandsbeziehungen und Informationen oder
Úřad pro ochranu osobních údajů – das tschechische Amt für Datenschutz